Velika nagrada Velike Britanije 2012 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. julija 2012 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Mark Webber, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:46,515
| 1:56,921
| 1:51,746
| 1
|-
! 2
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:47,276
| 1:55,898
| 1:51,793
| 2
|-
! 3
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:46,571
| 1:55,799
| 1:52,020
| 3
|-
! 4
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:46,279
| 1:56,931
| 1:52,199
| 4
|-
! 5
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:47,401
| 1:56,388
| 1:53,065
| 5
|-
! 6
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:47,309
| 1:56,469
| 1:53,290
| 6
|-
! 7
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:46,449
| 1:56,802
| 1:53,539
| 7
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:47,433
| 1:54,897
| 1:53,543
| 8
|-
! 9
| 15
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:46,334
| 1:55,556
| 1:54,382
| 14
|-
! 10
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:47,043
| 1:56,388
| brez časa
| 9
|-
! 11
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:47,582
| 1:57,009
|
| 10
|-
! 12
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:46,649
| 1:57,071
|
| 17
|-
! 13
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:47,724	
| 1:57,108	
|
| 11
|-
! 14
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:47,266
| 1:57,132
|
| 12
|-
! 15
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:47,105
| 1:57,426
|
| 13
|-
! 16
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:47,705
| 1:57,719
|
| 23
|-
! 17
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:46,494
| 1:57,895
|
| 15
|-
! 18
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:48,044
|
|
| 16
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:49,027
|
|
| 18
|-
! 20
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:49,477
|
|
| 19
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:51,618
|
|
| 20
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:52,742
|
| 
| 21
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:53,040
|
|
| 22
|-
! 24
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:54,143
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 52
| 1:25:11,288
| 2
| 25
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 52
| +3,060
| 1
| 18
|-
! 3
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 52
| +4,836
| 4
| 15
|-
! 4
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 52
| +9,519
| 5
| 12
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 52
| +10,314
| 6
| 10
|-
! 6
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 52
| +17,101
| 9
| 8
|-
! 7
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 52
| +29,153
| 3
| 6
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 52
| +36,463
| 8
| 4
|-
! 9
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 52
| +43,347
| 13
| 2
|-
! 10
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 52
| +44,444
| 16
| 1
|-
! 11
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 52
| +45,370
| 17
|
|-
! 12
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 52
| +47,856
| 14
|
|-
! 13
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 52
| +51,241
| 12
|
|-
! 14
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 52
| +53,313
| 16
|
|-
! 15
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 52
| +57,394
| 11
|
|-
! 16
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 51
| +1 krog
| 7
|
|-
! 17
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 51
| +1 krog
| 19
|
|-
! 18
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 51
| +1 krog
| 20
|
|-
! 19
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 51
| +1 krog
| 24
|
|-
! 20
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 50
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 21
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 50
| +2 kroga
| 22
|
|-
! Ods
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 11
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 2
| Trčenje
| 10
|
|-
! DNS
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 0
| Motor
| 18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012